Моркур ():
 Моркур (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Моркур (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Моркур (Уаза) — бывшая коммуна во Франции, департамент Уаза.